Algunos tipos de valores se encuentran en casi todos los lenguajes de programación (como las representaciones numéricas), mientras que otros son menos comunes (por ejemplo, Pascal soporta un tipo conjunto).

En lenguaje ensamblador 
Un valor puede ser virtualmente cualquier clase de dato según un tipo de dato, una cadena, un dígito, una letra...

En ensamblador hay algo conocido como "valor inmediato", a veces llamado únicamente "inmediato". El valor viene con la instrucción, ocasionalmente puede escribirse como "imm#", donde # es un número que indica el tamaño del valor inmediato. Así, imm8 se referiría a un valor inmediato de un byte. Un valor inmediato es un número, tanto escrito con dígitos como en forma de cadena. "mnemónico 'A'" es equivalente a "mnemónico 0x64"; el orden de los bytes de las cadenas dependen de ensamblador y la arquitectura. Si es verdadero

Véase también 
 Variable (programación)

Enlaces externos 
 Objeto valor

Datos informáticos